YXL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sioux Lookout (Ontario) (Canada)